Бородач — рід багаторічних трав'янистих рослин родини злаків.
 Гриф-бородач або ягнятник () — птах родини яструбових.

 Бородач Володимир Вікторович (нар. 1951) — білоруський опозіційний політик, колишній полковник ГРУ.
 Бородач Олександр Родіонович (нар. 1979) — псевдонім російський актора Михайла (Ншана) Галустяна.

Прізвища